Joe Keohane (1918-1988), joueur irlandais de football gaélique.
Maria Keohane  (1971-), soprano suédoise
 Robert Keohane (1941-), chercheur américain en relations internationales.
Patronyme irlandais